Влади́мир Никола́евич Ши́тик (, 1922—2000) — белорусский советский писатель, журналист. Член Союза писателей СССР (1962).

Биография 
Родился 31 августа 1922 года в городе Шклове Могилёвской области в семье рабочего.

Учился в Московском электротехническом институте инженеров железнодорожного транспорта (1940—1943), в Куйбышевском индустриальном институте. В декабре 1944 года вернулся в Шклов и работал техником-конструктором на бумажной фабрике «Спартак». В 1949 году окончил факультет журналистики Белорусского государственного университета имени В. И. Ленина. В 1949—1952 годах работал в редакции газеты «Сталинская молодёжь» (современная «Знамя юности»), в 1953—1964 годах — в редакции газеты «Калгасная праўда» ( годах называлась «Сельская газета»), в 1965—1966 годах — ответственным секретарём газеты «Літаратура і мастацтва», в 1978—1983 годах — корреспондент «Сельской газеты».

Творчество 
Писательский дебют — рассказ, опубликованный в 1952 году в газете «Сталинская молодёжь». В 1960-х годах начал активную писательскую карьеру. Значительная часть творчества — в жанре научной фантастики.

Библиография

Повести 
  («Сосны отшумели своё») (1960)
  («Последняя орбита») (1962)
  («Майское утро») (1963)

Сборники фантастики 
  («Звёздный камень») (1967)
  («Парсеки за кормой») (1970, 1997)
  («Вовремя не вернулись») (1975)
  («Мостки над обрывом») (1977)

Книги фантастики и детективов 
  («Вторая версия») (1979)
  («Трансплутоновые афелии») (1982)
  («Левый рейс») (1983) (Художник Л. М. Марченко)
  («Косвенные доказательства») (1985) (Художник В. В. Ольшевский)
  («Командировка в своём городе») (1989)
  («Подставка») (1990) (Художник Ю. В. Пучинский)

Проза для детей 
  («Если хочешь быть здоровым») (1962)
  («Сколько машин на полях») (1971)
  («Как молоко на стол пришло : повесть») (1979)

Избранное 
  («Пойдёшь направо… : Избранное : Повести») (1997)

Переводы 
Перевёл на белорусский язык книгу Г. М. Кржижановского: «Шу-шу : З успамінаў пра У. І. Леніна» (1967).

В переводе на русский язык 
 Шитик В. Н. Последняя орбита : Фантастическая повесть / В. Н. Шитик // Авториз. пер. с белорус. Н. Марушкевича ; Худож. Г. Скоморохов. — Минск : Беларусь, 1964. — 208 с.
 Шитик В. Н. Двойная бухгалтерия : Детективные повести и антистатические рассказы / В. Н. Шитик // Пер. с белорус. — Минск : Эридан, 1992. — 480 с.
 Шитик В. Н. Шорохи чужой планеты : Рассказы / В. Н. Шитик // Пер. с белорус. — Екатеринбург : Тардис, 2011. — 129 с.

Примечания

Литература 
 Цыпіс Н. Палёт да зямлі [Пра творчасць пісьменніка-фантаста У. Шыціка] / Н. Цыпіс // «Маладосць». — Мінск. — 1989. — № 9. — С. 168—173.

Ссылки 
 

Члены Союза писателей СССР
Писатели-фантасты Белоруссии
Писатели-фантасты СССР
Белорусские авторы детективной и остросюжетной прозы
Детские писатели по алфавиту
Детские писатели СССР
Детские писатели Белоруссии
Выпускники Белорусского государственного университета